I Don't Know – singolo di Willie Mabon del 1952
 I Don't Know – singolo di James Brown del 1956
 I Don't Know – singolo di Ruth Brown del 1959
 I Don't Know – brano di Ozzy Osbourne del 1980
 I Don't Know – singolo di Noa del 1994
 I Don't Know – singolo di Joan Accom del 2001
 I Don't Know – singolo di Erika del 2003
 I Don't Know – singolo dei Lostprophets del 2004
 I Don't Know – singolo di Mika Nakashima del 2008
 I Don't Know – singolo dei Tinturia del 2008
 I Don't Know – singolo dei Dredg del 2009
 I Don't Know – singolo degli Sheepdogs del 2011
 I Don't Know – singolo delle Fiestar del 2013
 I Don't Know – singolo di Paul McCartney del 2018